

Geografia
 Altamirano – città del Chiapas, Messico
 Ciudad Altamirano – centro nello stato di Guerrero, Messico
 Diocesi di Ciudad Altamirano

Persone
 Carlos Altamirano (1939) – saggista e sociologo argentino
 Christian Altamirano (1989) – calciatore honduregno
 Facundo Altamirano (1996) – calciatore argentino
 Héctor Altamirano (1977) – ex calciatore messicano
 Héctor Aníbal Morales Altamirano (1944-1993) – calciatore e allenatore di calcio ecuadoriano
 Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano, noto come Hernán Cortés (1485-1547) – militare, condottiero e nobile spagnolo
 Ignacio Manuel Altamirano (1834-1893) – giornalista, politico, scrittore e insegnante messicano
 José María Arguedas Altamirano (1911-1969) – scrittore e antropologo peruviano
 Luis Altamirano (1938) – generale e politico cileno
 Paul René Moreno Altamirano (1962) – ex calciatore messicano
 Ricardo Altamirano (1965) – ex calciatore argentino
 Wilson Altamirano (1998) – calciatore argentino